Hármasfalu (Ausztria) (Podgoria)
Hármasfalu (Románia) (Trei Sate) közigazgatásilag Makfalvához tartozik, településrészei: Atosfalva, Csókfalva és Székelyszentistván